Szabó Endre (1839–1913) tanító, iskolaigazgató
 Szabó Endre (1849–1924) író, műfordító
 Szabó Endre (1882–1964) erdőmérnök
 Szabó Endre (1914–1987) labdarúgó (Debreceni VSC)
 Szabó Endre (1914–2000) újságíró, szerkesztő
 Szabó Endre (1927–1997) fizikus, kémikus, radiológus, szakíró
 Szabó Endre (1932) szakszervezeti vezető, tanár
 Szabó Endre (1940) a Clark Ádám úszódaruért nívódíjat kapott gépészmérnök
 Szabó Endre (1943) építész
 Szabó Endre (1964) matematikus
 Szabó Endre a Nevergreen együttes korábbi dobosa